Тишћа може да се односи на:

 Тишћа (ријека), ријека, притока Дрињаче
 Тишћа (Шековићи), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ